Francesco Jacovacci (1838-1908) – pittore italiana
 Leone Jacovacci (1902-1983) – pugile italiano
 Vincenzo Jacovacci (1811-1881) – impresario e direttore d'opera italiano